Restrepo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Blanca Leonora Restrepo
 Jorge Humberto Restrepo